Урвалсдейлд 2019 — 108-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Титул чемпіона за два тури до закінчення змагань здобув КР.

Клуби

Підсумкова таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2019
Ісландія
2019 в Ісландії